Исполни́тельный о́рган о́бщества — орган, осуществляющий непосредственную оперативную деятельность по управлению хозяйственным обществом.

Российское право разделяет:
 единоличный исполнительный орган — должностное лицо, действующее от имени общества на основании Устава общества и обладающее правом осуществлять правоспособность этого общества по всем вопросам, не отнесенным к компетенции других органов общества;
 коллегиальный исполнительный орган — группа лиц — высших менеджеров хозяйственного общества во главе с единоличным исполнительным органом, коллегиально принимающих решение по вопросам, по которым в соответствии с Уставом общества единоличный исполнительный орган имеет право принимать решения только с согласия коллегиального исполнительного органа.

В зависимости от положений Устава общества единоличный и коллегиальный исполнительный органы назначаются либо общим собранием участников хозяйственного общества, либо Советом директоров (наблюдательным советом).

Термин «исполнительный орган» является термином-гиперонимом (то есть обобщающим названием) для различных фактических наименований этого органа хозяйственных обществ. В российской практике наиболее употребительные названия для единоличного исполнительного органа — Генеральный директор, Президент, Директор, Председатель правления, Ректор и др.; для коллегиального исполнительного органа — Правление, Дирекция и др. В связи с тем, что российское законодательство не закрепляет за указанными органами унифицированное наименование, учредительные документы хозяйственных обществ должны устанавливать наименование исполнительного органа.

Возможна также передача полномочий исполнительных органов управляющей компании или управляющему. Этот вариант часто употребляется в холдинговых компаниях для управления дочерними обществами. Часто одна компания может управлять несколькими дочерними обществами. Например РАО «ЕЭС России» объединило некоторые свои компании по территориальному признаку (ОАО «Уральская энергетическая управляющая компания»), «ЮКОС» имел специализированную компанию по управлению всеми добывающими дочерними компаниями (ООО «ЮКОС ЭП») и сам был под управлением управляющей компании (ООО «ЮКОС-Москва»)

Менеджмент
Корпоративное управление